Замарты́нье — село Добровского района Липецкой области. Центр Замартыновского сельсовета.

История 
Возникло в середине XVII века под защитой крепости города Доброго (ныне село Доброе). Упоминается в документах 1675 года.

Название — по местоположению за рекой Мартын. Наименование реки Мартын получилось в результате изменения некого тюркского или финно-угорского слова. Сегодня на картах река обозначается как Мартынчик (на ней стоят сёла Трубетчино, Богородицкое и Панино). В Замартынье на ней сделана запруда. Кроме того, параллельно ей тянутся ещё два пруда — на левом и правом берегах.

В XIX веке в селе построили Боголюбскую церковь (), которая позже была частично разрушена, сейчас идет её восстановление.

В селе расположено около десяти прудов, некоторые зарыблены карпом, на одном сделана платная рыбалка.

В селе родились Герои Советского Союза Михаил Кабанов и Тимофей Ланских.

Население

Источники

Ссылки 
 Пруд в Замартынье

Примечания 

Населённые пункты Добровского района